Овечьи Воды — старинное русское название реки Сулак, а также, употребляемое и сегодня название ряда его притоков, но уже в тюркской форме — Койсу.
 Овечьи Воды — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области (Россия).
 Овечьи Воды — деревня в Каменском районе Тульской области (Россия).

См. также 
 Койсу

Овцы и бараны в культуре‎